Calwelliidae är en familj av mossdjur. Calwelliidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Calwelliidae finns 14 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Calwelliidae